Lüning är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Bertil Lüning (1894–1962). svensk friidrottare
 Björn Lüning (född 1929), svensk kemist
 Bo Lüning (1912–2001), svensk militär
 Julia Lüning  (1892–1976), svensk konstnärinna
 Maj-Lis Lüning (1919–2010), svensk skådespelerska
 Nils Lüning (1905–1975), svensk polismästare
 Sanna Lüning (född 1971), svensk journalist
 Örjan Lüning (1919–1995), svensk arkitekt